Серге́й Алексе́евич Парфёнов (род. 8 октября 1958, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (2003), обладатель прочих профессиональных наград.

Биография
Сергей Парфёнов родился 8 октября 1958 года в столице Эстонской ССР — Таллине в семье военного и учительницы. 

Вначале Сергей не имел с театром ничего общего. Окончил Таллинский политехнический институт, выучился на конструктора и работал на заводе «Двигатель». Его друг, инженер этого же завода, отмечая у него творческие способности, предложил поступать в театральный институт. В 1982 году Сергей приехал в Москву, поступил в театральное училище на актёрское отделение. С тех пор проживает в российской столице, по-прежнему считая себя таллинцем, ведь там, в отличие от Москвы, есть море. 

В 1986 году с отличием окончил Театральное училище имени Бориса Щукина.

В 2003 году начал свою творческую деятельность в Московском драматическом театре на Малой Бронной, до этого некоторое время проработав в труппе РАМТа и на сцене Московского театрального центра «Вишнёвый сад». Он также успешно выходил на сцену Московского академического театра сатиры, и в течение непродолжительного времени работал в других московских театрах.

Был женат на актрисе Людмиле Артемьевой.

Дочь Екатерина окончила Литературный институт имени А. М. Горького по специальности «переводчик немецкого языка».

Фильмография
 — История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж —
 — Дорога домой —
 — Золотая баба — Иван Антипович Рябых
 — Государственная граница — Андрей Ольховик
1987 — Лейтенант С. — старший лейтенант
 — Сыщик петербургской полиции —
 — Дружная семейка — продавец
 — Агентство «Алиби» —
 — Папины дочки — Станислав Иванович Захаров
 — Миссия: Пророк — друг главного героя, представитель ООН (эпизод)
 — Адвокатессы — Геннадий Белинский

Награды 
 2003 — почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — за заслуги в области искусства.

Примечания

Ссылки
Сергей Парфёнов  на сайте Режиссёр.com